Синди Классен (; род. 12 августа 1979 года в Виннипеге, Канада) — канадская конькобежка, олимпийская чемпионка 2006 года, 5-кратный призёр Олимпийских игр, 5-кратная чемпионка мира и 13-кратная призёр, 13-кратная рекордсменка мира. Обладательница наибольшего числа олимпийских наград в истории канадского спорта. 9-кратная чемпионка Канады. С большим отрывом возглавляет Adelskalender.

Биография 
Синди Классен начала кататься на коньках в возрасте 2-х лет, когда отец подарил ей самодельную хоккейную клюшку и коньки. Кроме этого она занималась различными видами спорта, в том числе волейболом, баскетболом, регби, бадминтоном и лякроссом. Она провела несколько лет, играя в мужских хоккейных лигах, так как женский хоккей только зарождался. По-настоящему проявила себя в женском хоккее с шайбой в 1995 году, когда играла в клубе "Gateway Community Club" и выступала за сборную Манитобы на зимних играх в Канаде. 

Была вратарем молодёжной сборной Канады и планировала участвовать на Олимпийских играх 1998 года в Нагано. Однако не смогла попасть в олимпийскую сборную и забросила хоккей, перейдя в конькобежный спорт, где сразу стала показывать хорошие результаты. В течение года она прошла квалификацию и в 1999 году выиграла национальный чемпионат среди юниоров в многоборье и участвовала на чемпионате мира среди юниоров, где заняла 9-е место. В том же году вошла в топ-5 на на Панамериканских играх 1999 года по роликобежному спорту.

В 2000 году заняла 2-е место на чемпионате Северной Америки и на чемпионате Канады в многоборье и дебютировала на чемпионате мира в классическом многоборье в Милуоки, где стала 13-й. Следом на чемпионате мира  на отдельных дистанциях в Нагано заняла лучшее 10-е место в забеге на 3000 м. В 2001 году впервые стала чемпионкой Канады в многоборье и на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити заняла 3-е место на 1500 м.

В сезоне 2001/2002 на чемпионате Канады одержала победы на дистанциях 3000 и 5000 м, на этапе Кубка мира в Гааге заняла 2-е место в беге на 1500 м и 3-е место на дистанции 3000 м в Херенвене. На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити участвовала на четырёх дистанциях. Стала 3-й на дистанции 3000 м, 13-й на 1000 м и два раза 4-й — на 1500 и 5000 м. В марте на чемпионате мира в Херенвене заняла 2-е место в сумме многоборья.

В 2003 году она стала первой канадкой за 27 лет, выигравшей чемпионате мира в классическом многоборье в Гётеборге, а также стала серебряным призёром на чемпионате мира в спринтерском многоборье в Калгари и бронзовым на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Берлине на дистанции 1000 м. Она также впервые стала чемпионкой Канады в спринте.

В сезоне 2003/04 Синди получила серьёзную травму руки при столкновении с китайской спортсменкой и пропустила часть сезона, однако в марте участвовала на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Сеуле выиграла серебряную медаль в забеге на 1500 м и бронзовую на 1000 м. В 2005-м году вновь стала 1-й в спринте на чемпионате Канады и стала чемпионкой мира на дистанциях 1500 и 3000 м на чемпионате мира в Инцелле.

В том же году на чемпионате мира в Москве стала серебряным призёром в многоборье. На зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине участвовала на пяти дистанциях, во всех завоевав по медали. Стала Олимпийской чемпионкой на 1500 м, серебряным призёром на 1000 м и в командной гонке, бронзовым призёром на 3000 м и 5000 м. 5 медалей, завоёванных Синди на Олимпиаде в Турине, стали повторением рекорда по количеству завоёванных конькобежцем наград на одних играх — в 1980 году в Лейк-Плэсиде Эрик Хайден выиграл 5 золотых медалей. 

Синди несла флаг Канады на закрытии туринской Олимпиады. Президент МОК Жак Рогге назвал Классен «женщиной туринских Игр». По итогам 2006 года, когда Классен выиграла 5 олимпийских наград и стала в марте чемпионкой мира в классическом многоборье в Калгари, установив ещё один мировой рекорд на дистанции 1000 м, Синди была признана лучшей спортсменкой Канады вне зависимости от пола. В сезоне 2007/08 завоевала одну серебряную и две бронзовые медали Кубка мира и выиграла чемпионат Северной Америки в многоборье.

Вскоре из-за продолжающихся травм колена её карьера едва не закончилась, а в начале 2008 года из-за трагической аварии сестры Лизы на время прекратила соревноваться.. Сезон 2008/2009 пропустила, восстанавливаясь после операции. Вернувшись в спорт перед Олимпиадой в Ванкувере уже не могла показывать тех секунд, но на чемпионате Канады выиграла три серебряные медали. На зимней Олимпиаде в Ванкувере 2010 года Классен стартовала на трёх дистанциях, наивысшим в личных гонках стало 12 место в соревнованиях на 5000 м, также заняла 14-е место в забеге на 3000 м, 21-е на 1500 м и 5-е место в командной гонке. 

В 2011 году стала чемпионкой мира чемпионате мира в командной гонке в Инцелле. В 2012 году выиграла чемпионат Канады в забеге на 5000 м, заняла 5-е место на чемпионате мира в классическом многоборье в Москве и стала 2-й в командной гонке на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене. 

В своём последнем сезоне 2012/13 Синди в очередной раз стала 1-й на дистанции 5000 м на чемпионате Канады и на чемпионате мира заняла 19-е место в забеге на 3000 м и 16-е на 5000 м. Классен не участвовала в гонках последние два года. Летом 2013 года она получила сотрясение мозга во время катания на роликовых коньках. В июне 2015 года объявила о завершение карьеры.

Рекорды мира

Личная жизнь 
Синди Классен поступила в Университет Манитобы в 1997 году и окончила его в 2017 году. Также окончила Университет Калгари в степени бакалавра по психологии, а после ухода из спорта работала сотрудником полиции Калгари. В честь её успехов на Олимпийских играх была выпущена памятная монета стоимостью 25 центов с её изображением на обратной стороне. Синди является набожной христианкой. В 2018 году она вышла замуж, а в январе 2020 года Классен родила дочку Фиби. В настоящее время она домохозяйка. В июле 2022 года в родном Виннипеге ей вручили награду "Звезда родного города" и будет установлена в её честь мемориальная доска, а в октябре они с мужем Мэттом ждали второго ребёнка. Они живут в Эрдри, провинция Альберта У Синди есть брат и две сестры, её мать зовут Хельга.

Награды 
 2005, 2006 год - награждена премией Бобби Розенфельда 
 2006 год - награждена Орденом Манитобы
 2006 год - награждена трофеем Лу Марша
 2014 год - введена в Олимпийский зал славы Канады
 2017 год - введена в Спортивный зал славы Канады 
 2017 год - введена в Спортивный зал славы Манитобы
 2018 год - введена в Спортивный зал славы Альберты
 2019 год - внесена в Канадскую Аллею славы

Примечания

Ссылки 
 
  - Статистика на сайте sportstatistieken.nl
  — профиль на сайте eurosport.com
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  — статистика на сайте the-sports.org
  — профиль на сайте live.isuresults.eu
  — профиль на сайте Олимпийского комитета Канады

Конькобежцы Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди женщин
Знаменосцы на Олимпийских играх
Почётные доктора Манитобского университета
Аллея славы Канады